Pheidippos (altgriechisch Φείδιππος) ist der Name folgender Personen:

griechische Mythologie:
 Pheidippos (Freier der Helena)
 Pheidippos (Sohn des Thessalos), Enkel des Herakles 

antike Personen:
 Pheidippos (Vasenmaler), attischer Vasenmaler 
 Pheidippos (Bildhauer), attischer Bildhauer 
 Pheidippos (Fischhändler), attischer Fischhändler 
 Pheidippos (Mediziner), Arzt und Sklave 

Siehe auch:
 Pheidon